Jardim das Palmeiras (Campinas): bairro de Campinas
 Jardim das Palmeiras (Uberlândia): bairro de Uberlândia
 Jardim das Palmeiras (escola de samba)

Desambiguações de topônimos